Макда́уэлл () — шотландская фамилия. Надо отметить, что в английском языке разные варианты написания фамилии являются отдельными фамилиями.

Известные носители 
 Макдауэлл, Боб (1939—2011) — новозеландский ихтиолог.
 Макдауэлл, Джон Генри (род. 1942) — южноафриканский философ.
 Макдауэлл, Джош (род. 1939) — американский общественный деятель и проповедник.
 Макдауэлл, Джонни (1915—1952) — американский автогонщик.
 Макдауэлл, Дуглас (1931—2010) — британский филолог-классик.
 Макдауэлл, Ирвин (1818—1885) — американский генерал.
 Макдауэлл, Клэр (1877—1966) — американская киноактриса.
 Макдауэлл, Майкл (1950—1999) — американский писатель и сценарист
 Макдауэлл, Малкольм (род. 1943) — британский и американский актёр.
 Макдауэлл, Миссисипи Фред (1904—1972) — американский блюзовый певец и гитарист.
 Макдауэлл, Пол (1905—1962) — американский гребец.
 Макдауэлл, Родди (1928—1998) — британский и американский актёр.
 Макдауэлл, Роуз (род. 1959) — британская певица.
 Макдауэлл, Тревин (род. 1967) — английская актриса.
 Макдауэлл, Чарли (род. 1983) — американский режиссер.
 Макдауэлл, Энди (род. 1958) — американская актриса и модель.
 Макдауэлл, Эфраим (1771—1830) — американский хирург.
 Мак-Доуэлл, Эдуард (1860—1908) — американский пианист, композитор.

См. также 
  — название округов в США.

Примечания